Соревнования в беге на 800 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро проходили с 17 по 20 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: Первые две спортсменки с каждого забега (Q) и восемь с лучшим временем (q) проходят в полуфинал.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Забег 8

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Скандал 
Результаты забега, особенно ряд особенностей внешнего вида всех трёх призёров, вызвали целую волну публикаций, с требованиями проверить их половую принадлежность. Причём сомнения в поле победителей высказали не только журналисты, но и одна из участниц забега, польская спортсменка Йоанна Южвик, занявшая в финале пятое место. Высказываются требования провести полноценную проверку половой принадлежности Кастера Семеня, Франсины Нийонсаба и Маргарет Вамбуи за пределами Африки, так как ранее такая проверка Семеня уже проводилась южно-африканским национальным комитетом, который после длительной задержки с ответом, всё-же объявил спортсменку женщиной. Масла в огонь также подлила информация, что две из трёх спортсменок заключили однополые браки с девушками в ходе традиционных церемоний бракосочетания, предусмотренных в их национальных группах для разно-полых браков, причём в случае с Семеня, в его племени на однополые отношения существует полное табу.

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 
 Why the Women’s 800 Will Be the Most Controversial Race at the Olympics
 Kontrowersyjne słowa polskiej biegaczki
 The Sensitive Question Of Intersex Athletes
 Rio Olympics 2016: Semenya boxed in by gender debate

Определение пола в спорте